George Foster peut faire référence à :
 George Foster Shepley (1819-1878), général de la Guerre de Sécession ;
 George Eulas Foster (1847-1931), homme politique canadien ;
  (1852-1938), homme d’affaires et philanthrope américain ;
 George Foster Shepley (1860-1903), architecte américain ;
 George Foster (1948-), joueur de baseball américain.